Hauptstraße 11 oder Hauptstrasse 11 ist der Name folgender Straßen:

 Hauptstrasse 11 in der Schweiz
 Autoceļš A11, staatliche Hauptstraße in Lettland

Hauptstraße 11 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Villa Malta (Köln)
 Hauptstraße 9/11 (Karlstadt)